La deuxième saison de Star Academy, émission française de téléréalité musicale, a été diffusée sur TF1 du  au .

Pendant près de quatre mois, seize candidats reçoivent une formation artistique au sein d'une château surnommé l'Academy. Les participants sont évalués par les professeurs à travers les primes et les évaluations. Ils se produisent chaque samedi sur le plateau de l'émission télévisée, aux côtés d'artistes invités venus partager des duos. Chaque semaine, les trois moins bons élèves sont soumis au vote du public et l'un d'entre eux quitte le télé-crochet. À l'issue du programme, le vainqueur remporte .

Présentée par Nikos Aliagas, cette deuxième saison a pour directrice Alexia Laroche-Joubert et a pour parrains les candidats de la première saison. Elle est remportée par Nolwenn Leroy.

Générique 
Le générique sonore reste le même que pour la saison précédente, à savoir Run, baby, run de Bustafunk.

L'Academy 

Pour cette deuxième saison de Star Academy, les candidats logent au château des Vives Eaux de Dammarie-les-Lys.

Cette année, le château a été entièrement redécoré. Il est toujours équipé au rez-de-chaussée d'un grand hall avec son fameux téléphone, du bureau de la directrice, d'un foyer qui cette fois-ci est équipé davantage d'instruments de musique (une quinzaine), et toujours d'une télévision, d'une salle à manger et d'une grande cuisine. Il est équipé de 2 chambres (4 pour la saison 1), d'une salle d'interview et d'une salle de bain. On pourra retrouver également la salle des professeurs et la salle polyvalente (qui servira pour les répétitions). Dans les annexes du château, on retrouve toujours la fameuse salle de danse qui sert également aux cours de chant, de sport et pour les évaluations, puis nouveauté : un théâtre (aménagé dans une ancienne piscine) est disponible pour les cours de théâtre et d'expression scénique.

Candidats

Le corps professoral 

Pour cette deuxième saison, Alexia Laroche-Joubert conserve son rôle de directrice.

Les cours de théâtre font leur apparition et sont assurés par le comédien Oscar Sisto. On note également les arrivées de la musicienne Clara Ponty, de West Gomez comme professeur de sport et de Meredith Hudson comme professeure de danse classique. Manon Landowski devient quant à elle répétitrice aux côtés de Matthieu Gonet.

Armande Altaï (chant), Raphaëlle Ricci (expression scénique) et Kamel Ouali (danse) conservent quant à eux leurs rôles respectifs de la saison précédente.

Artistes invités

Primes

Les primes 

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit les élèves de la Star Academy 1.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit David Hallyday, Assia, Carine Haddadou de la Star Academy 1, David Charvet, Lara Fabian, Les dix commandements, Maurane et Umberto Tozzi.

 Classement 
Les professeurs établissent un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine, ce sont Aurélie, Isabelle et Anne-Laure qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine 3 élèves sont en danger : Philippe - Stéphanie - NazimLe public a voté pour son candidat préféré :
 Nazim - 38%
 Philippe - 32%
 Stéphanie - 30%
Nazim est sauvé par le public. Philippe et Stéphanie vont être départagés par le vote des élèves.
 Voix en faveur de Philippe: Rudy - Alexandre - Aurélie - Georges-Alain - Nolwenn - Jérémy - Emma - Houcine
 Voix en faveur de Stéphanie: Florence - Anne-Laure - Isabelle - Eva - Fabien
Stéphanie est éliminée de la Star Academy.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Maxime Le Forestier, Karine Costa, Calogero, Cristina Marocco et Michèle Torr.

 Classement 
Les professeurs ont établi un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine, ce sont Aurélie, Nolwenn et Isabelle qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine 3 élèves sont en danger : Florence - Rudy - EvaLe public a voté toute la semaine pour son candidat préféré :
 Eva - 60%
 Rudy - 30%
 Florence - 10%
Eva est sauvée par le public. Rudy et Florence vont être départagés par le vote des élèves.
 Voix en faveur de Rudy: Houcine - Fabien - Aurélie - Emma - Philippe - Nazim - Isabelle - Jérémy
 Voix en faveur de Florence: Anne-Laure - Alexandre - Nolwenn - Georges-Alain
Florence est éliminée de la Star Academy.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Patricia Kaas, Salomé de Bahia, Kate Ryan, Natasha St-Pier.

 Classement 
Les professeurs ont établi un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine, ce sont Aurélie, Anne-Laure et Nolwenn qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine 3 élèves sont en danger : Nazim - Rudy - EvaLe public a voté toute la semaine pour son candidat préféré:
 Eva - 39%
 Nazim - 31%
 Rudy - 30%
Eva est sauvée par le public. Rudy et Nazim vont être départagés par le vote des élèves.
 Voix en faveur de Rudy: Philippe - Anne-Laure - Houcine - Emma - Alexandre - Isabelle 
 Voix en faveur de Nazim: Georges-Alain - Aurélie - Jérémy - Nolwenn - Fabien
Nazim est éliminé de la Star Academy.

 Événement 
À la fin de sa prestation avec Vanessa Carlton, Nolwenn reçoit la visite surprise sur le prime de sa sœur et sa mère venue pour son anniversaire.
 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Richard Cocciante, Dany Brillant, Faudel, Vanessa Carlton, Jeff, Romain Cortèse et la troupe de Riverdance.

 Défi Danse 
Cette semaine Rudy, Aurélie, Emma, Jérémy, Alexandre et Anne-Laure ont du relever un défi danse avec la troupe de Riverdale, en réalisant des claquettes. Ils ont répété au château avec la troupe et se sont produits sur scène. Ils ont dansé sur Riverdance de Bill Whelan.
 Classement 
Les professeurs ont établi un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine, ce sont Anne-Laure, Houcine et Aurélie qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine 3 élèves sont en danger : Philippe - Isabelle - FabienLe public a voté toute la semaine pour son candidat préféré :
 Isabelle - 40%
 Fabien - 38%
 Philippe - 22%
Isabelle est sauvée par le public. Fabien et Philippe vont être départagés par le vote des élèves.
 Voix en faveur de Fabien: Anne-Laure - Rudy - Emma - Aurélie - Jérémy - Isabelle
 Voix en faveur de Philippe: Houcine - Alexandre - Eva - Nolwenn - Georges-Alain
En cas d'égalité, c'est le candidat repêché, en l’occurrence Isabelle, qui doit départager les deux nominés. Elle choisit Fabien. Philippe est éliminé de la Star Academy.

 Evénement 
Les Académiciens reçoivent de Nikos leur disque de platine pour leur single Musique.
 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Céline Dion, Serge Lama, David Charvet et Cunnie Williams.

 Classement 
Les professeurs ont établi un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine, ce sont Anne-Laure, Aurélie et Houcine qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine, 3 élèves sont en danger : Fabien, Eva et RudyLe public a voté toute la semaine pour son candidat préféré :
 Fabien - 38%
 Eva - 33%
 Rudy - 29%
Fabien est sauvé par le public. Eva et Rudy vont être départagés par le vote des élèves.
 Voix en faveur de Rudy: Emma - Alexandre - Georges-Alain - Aurélie - Houcine - Isabelle
 Voix en faveur de Eva: Anne-Laure - Nolwenn - Jérémy
Eva est éliminée de la Star Academy.

 Evénement 
Sur sa prestation, Houcine reçoit la visite surprise de son père et son fils.
 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Billy Crawford, Eve Angeli, Marc Lavoine, Maxime Le Forestier et Roch Voisine.

 Classement 
Les professeurs ont établi un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine ce sont Anne-Laure, Emma et Houcine qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine, 3 élèves sont en danger : Fabien, Rudy et Georges-Alain Le public a voté toute la semaine pour son candidat préféré :
 Georges-Alain - 50%
 Fabien - 29%
 Rudy - 21%
Georges-Alain est sauvé par le public. Fabien et Rudy vont être départagés par le vote des élèves.
 Voix en faveur de Fabien: Houcine - Jérémy - Isabelle - Alexandre - Emma
 Voix en faveur de Rudy: Anne-Laure - Nolwenn - Aurélie
Rudy est éliminé de la Star Academy.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Christophe, Nuttea, Patrick Fiori, Jacques Veneruso, Shania Twain et la comédie musicale Roméo et Juliette.

 Classement 
Les professeurs ont établi un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine, ce sont Emma, Nolwenn et Jérémy qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine, 3 élèves sont en danger : Georges-Alain, Isabelle et Houcine Le public a voté toute la semaine pour son candidat préféré :
 Georges-Alain - 40%
 Houcine - 36%
 Isabelle - 24%
Georges-Alain est sauvé par le public. Isabelle et Houcine vont être départagés par le vote des élèves.
 Voix en faveur de Houcine: Alexandre - Nolwenn - Aurélie - Anne-Laure
 Voix en faveur de Isabelle: Jérémy - Fabien - Emma
Isabelle est éliminée de la Star Academy.

 Evénement 
Le prime est synonyme d'évaluations. Les élèves sont évalués par les professeurs et les trois nominés sont annoncés en fin d'émission.
 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Billy Paul, Michel Delpech, Pascal Obispo, Youssou N'Dour.

 Défi Danse 
Cette semaine les 9 élèves de la Star Academy ont du relever un défi danse sur When Doves Cry de Prince. Cette prestation a compté pour les nominations du soir.
 Nominations 
Cette semaine, les évaluations ont eu lieu sur le prime. À la fin de l'émission, les professeurs ont désigné les 3 élèves qui seront en danger la semaine prochaine : Fabien, Anne-Laure et Alexandre.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Johnny Hallyday, Claire Keim, Isabelle Boulay et Marc Lavoine.

 Classement 
Les professeurs ont établi un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine, ce sont Emma, Nolwenn et Houcine qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine, 3 élèves sont en danger : Fabien, Anne-Laure et Alexandre Le public a voté toute la semaine pour son candidat préféré :
 Anne-Laure - 39%
 Alexandre - 38%
 Fabien - 23%
Anne-Laure est sauvée par le public. Alexandre et Fabien vont être départagés par le vote des élèves.
 Voix en faveur de Fabien: Jérémy - Nolwenn - Emma - Houcine
 Voix en faveur de Alexandre: Aurélie - Georges-Alain
Alexandre est éliminé de la Star Academy.

 Evénement 
Houcine est invité en direct à rencontrer Jennifer Lopez à New York. Il prendra l'avion après le prime.
 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Liane Foly, Nana Mouskouri, Jenifer, Ronan Keating et les élèves éliminés de la Star Academy 2

 Classement 
Les professeurs ont établi un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine, ce sont Emma, Houcine et Nolwenn qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine, 3 élèves sont en danger : Fabien, Anne-Laure et Georges-Alain Le public a voté toute la semaine pour son candidat préféré :
 Georges-Alain - 51%
 Anne-Laure - 34%
 Fabien - 15%
Georges-Alain est sauvé par le public. Anne-Laure et Fabien vont être départagés par le vote des élèves.
 Voix en faveur de Anne-Laure: Aurélie - Houcine - Nolwenn 
 Voix en faveur de Fabien: Jérémy - Emma
Fabien est éliminé de la Star Academy.

 Evénement 
Les Académiciens reçoivent de Nikos leur double-disque de platine pour leur album Star Academy chante Michel Berger.
 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit sont Bruno Pelletier, Mariah Carey, Ophélie Winter et Pierre Perret.

 Classement 
Les professeurs ont établi un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine, ce sont Aurélie, Emma et Houcine qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine, 3 élèves sont en danger : Nolwenn, Anne-Laure et Jérémy Le public a voté toute la semaine pour son candidat préféré :
 Nolwenn - 65%
 Anne-Laure - 23%
 Jérémy - 12%
Nolwenn est sauvée par le public. Anne-Laure et Jérémy vont être départagés par le vote des élèves.
 Voix en faveur de Jérémy: Emma - Georges-Alain - Aurélie 
 Voix en faveur de Anne-Laure: Houcine
Anne-Laure est éliminée de la Star Academy.

 Evénement 
Sur sa prestation, Emma reçoit la visite surprise sur le prime de ses parents et son petit ami pour son anniversaire.
 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Laurent Voulzy, Lionel Richie, Lorie, Tiziano Ferro et Jean-Claude Mignon

 Classement 
Les professeurs ont établi un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine, ce sont Houcine, Emma et Nolwenn qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine 2 élèves sont en danger : Aurélie et Jérémy Le public a voté toute la semaine pour son candidat préféré :
 Aurélie - 62%
 Jérémy - 38%
Jérémy est éliminé de la Star Academy.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Gérald de Palmas, Laura Pausini, Phil Collins, Ray Charles, Ginie Line, Jérémy, Anne-Laure, Fabien et Alexandre de la Star Academy 2.

 Classement 
Les professeurs ont établi un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine, ce sont Nolwenn, Houcine et Emma qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine 2 élèves sont en danger : Aurélie et Georges-Alain Le public a voté toute la semaine pour son candidat préféré :
 Georges-Alain - 57%
 Aurélie - 43%
Aurélie est éliminée de la Star Academy.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Daniel Lévi, Jane Birkin, Lara Fabian, Magic System et Tom Jones.

 Nominations 
Cette semaine, pour la demi-finale Garçons, les 2 derniers garçons de l'aventure Houcine et Georges-Alain sont en danger.
Le public a voté toute la semaine pour son candidat préféré:
 Houcine - 57%
 Georges-Alain - 43%
Georges-Alain est éliminé de la Star Academy.

 Evénements 
Sur le plateau, Nolwenn reçoit la visite pendant l'une de ses prestations de sa famille d'accueil Johan et Rick lorsqu'elle faisait ses études aux Etats-Unis. Pour Emma, ce sont ses meilleures amies qui lui rendent visite et avec qui elle reprend le titre Your Song d'Elton John avec Nolwenn et Houcine.
 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Johnny Hallyday, Julie Zenatti, Luz Casal et Patrick Bruel.

 Nominations 
Cette semaine, pour la demi-finale Filles, les 2 dernières filles de l'aventure Nolwenn et Emma sont en danger.
Le public a voté toute la semaine pour sa candidate préférée :
 Nolwenn - 70%
 Emma - 30%
Emma est éliminée de la Star Academy.

 Evénements 
Pour cette finale, Nikos Aliagas offre aux élèves de la Star Academy 2 le double disque de platine pour l'album "Star Academy fait sa boum" vendu à plus de 600 000 exemplaires.
 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Jenifer, les élèves de la Star Academy 1 et les éliminés de la saison 2.

 La finale 
Nous connaissons enfin l'affiche de cette finale. Elle oppose Houcine à Nolwenn.
Le public a voté toute la semaine pour son candidat préféré, et l'élire gagnant de cette deuxième édition de Star Academy.
 Nolwenn - 55%
 Houcine - 45%
Nolwenn est élue gagnante de la Star Academy.

Discographie

Principales reprises 

 Musique de Michel Berger
 Paris Latino de Bandolero

Albums

L'après Star Academy

Discographie des élèves

Que sont-ils devenus ? 

Anne-Laure a sorti six albums solo et plusieurs singles. En 2003, elle sort un livre intitulé Telle quelle ! et participe au single Je viens du pays de l'enfance. Par la suite elle participe au spectacle Salut Joe et à l'émission Encore une chance sur NRJ12.

Fabien a sorti un single solo. Il participe au single Je viens du pays de l'enfance. Par la suite, il devient photographe et cinéaste sous le pseudonyme Fabien Mancel.

Alexandre a sorti deux albums en solo et deux avec son groupe BombJack. En 2003, il participe au single Je viens du pays de l'enfance, et tourne dans des épisodes de la série Sous le soleil. En 2011, il joue dans la pièce de théâtre Un vrai bonheur de Didier Caron. En 2013, il tente sa chance infructueusement à la première saison de La Voix. En 2017, il joue dans le film Les enfants Lachance de Coline Pagoda et participe à la bande originale avec la chanson Forever Young. En 2020, il fait une apparition dans l'un des épisodes de la série Emily in Paris. Il sort fin 2022 un album avec son groupe Placide.

Philippe a sorti deux albums solos. Il participe, en 2005, au spectacle pédagogique Peace and Lobe. En 2010, il participe, à la guitare, à l'album Manual For Successful Rioting de Birdy Nam Nam. En 2013, il intègre le groupe Les Petites Bourrettes.

Stéphanie a sorti trois singles et a participé à la première saison de The Voice Belgique.

Isabelle, Rudy, Nazim, Florence et Stéphanie ont formé le groupe Star Collection qui a sorti un album.

Audiences 
Audience des 

Sur fond vert : plus hauts chiffres d'audiences
Sur fond rouge : plus bas chiffres d'audiences

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Liens externes 
 Star Academy saison 2, sur MyTF1
 

02